Аугусто Бегено (, 1875 — 1940) — итальянский ботаник и фитогеограф.

Биография 
Аугусто Бегено родился 17 октября 1875 года.

Он получил диплом в области естественных наук в Риме.

Аугусто Бегено преподавал в Падуе и Сассари, Мессине, Модене и Генуе. Его научная деятельность была направлена прежде всего на флору и фитогеографию итальянских территорий и Северной Африки.

В 1925 году Бегено основал журнал флористического и фитогеографии Archivio Botanico, который издается до сих пор.

Аугусто Бегено умер 3 января 1940 года.

Научная деятельность 
Аугусто Бегено специализировался на водорослях и на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Cobau, R; A Béguinot. 1907. Genere Plantago L.
 1908. Il Nanismo nel Genere "Plantago" e le sue cause: ossercazioni e ricerche sperimentale.
 1913. L'Orto Botanico: un insigne istituto scientifico padovano quasi quattro volte secolare: origini e progressi, le condizioni attuali: occorrono seri provvedimenti. 2 pp. Diario Il Veneto 20 (martes 18 de marzo de 1913).
 Fiori, A; G Paoletti, A Béguinot. 1900. Flora analitica d'Italia ossia descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia disposte per quadri analitici. Volumen II (familia Gentianaceae: Prof. Lino Vaccari. Ed. Padova: Tipografia del Seminario. 492 pp.
 Fiori, A; G Paoletti, A Béguinot. 1903. Flora analitica d'Italia ossia descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia disposte per quadri analitici. Volumen III. Ed. Padova: Tipografia del Seminario. viii + 527 pp.
 Béguinot, A. 1904.  Saggio sulla flora e sulla fitogeografia dei Colli Euganei. Ed. Società geografica italiana, Roma. 2 pl. + 192 pp.
 Béguinot, A. 1909. Flora padovana, ossia, Prospetto floristico e fitogeografico delle piante vascolari indigene inselvatichite o largamente coltivate crescenti nella provincia di Padova; con notizie storico-bibliografiche sulle fonti della flora ed illustrata da 20 tavole. Ed. Prem. Soc. coop. tip. Padua. 3 vols. en 1 (764 pp.).
 Béguinot, A. 1909. Lo stato attuale delle conoscenze sulla vegetazione dell'Italia e proposte per la costituzione di un comitato permanente "Pro Flora Italica" per la regolare sua esplorazione relazione e programma. Ed. G. Bertero, Roma. 107 pp.
 Béguinot, A.; Diratzouyan, N. 1912. [https://archive.org/details/contributo-alla-flora-dell-armenia Contributo alla Flora dell' Armenia]. 12 pl. + 120 pp.
 Béguinot, A.; Belosersky, N. 1913. Revisione monografica del genere Apocynum Linn.: studio biologico e sistematico. xii + 144 pp.
 Béguinot, A. 1920.  La botanica. Ed. Istituto per la propaganda della cultura. 2 pl. + 116 pp.
 Béguinot, A. 1931. L’opera scientifica e filantropica di Clarence Bicknell''. Ed. Pavia, Fusi.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Augusto Béguinot (1875 — 1940)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии